Korptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Korptjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun, 
Korptjärnen, Värmland, sjö i Karlskoga kommun,  (0,9 ha)
Korptjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Korptjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (3 ha)
Korptjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Korptjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (6,54 ha)
Korptjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 714429-172905), sjö i Skellefteå kommun,  (8,64 ha)
Korptjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718233-169730), sjö i Skellefteå kommun,  (22,1 ha)
Korptjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Korptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726130-166204), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16,3 ha)
Korptjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726643-164056), sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Korpetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn